Szwajcaria:
 Schwarzenburg – gmina w kantonie Berno, w okręgu Bern-Mittelland
 Schwarzenburg – dawny okręg (Amtsbezirk) w kantonie Berno

Osoby:
 Fryderyk ze Schwarzenburga – biskup Kolonii